Der Jameson Cup 2001 war ein Tennisturnier, das vom 26. November bis 2. Dezember 2001 in Mailand stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2001 und wurde in der Halle auf Teppichbelag ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 113 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 111 kB)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 113 kB)

ATP Challenger Series 2001
Tennisturnier in Mailand